Китадайто может означать:
 Китадайто — остров на юге Японского архипелага.
 Китадайто (село) — село на острове.
 Китадайто (аэропорт) — аэропорт на острове.